Министерство финансов Республики Башкортостан — республиканский орган исполнительной власти РБ, обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Республики Башкортостан и координирующий деятельность в этой сфере республиканских органов исполнительной власти.

Адрес: 450101, Уфа, ул. Тукаева, 46

История 
Во время нахождения Уфимской провинции в Оренбургской губернии вопросами финансов ведали казенные палаты — губернские учреждения министерства финансов Российской империи, учрежденные в 1775 году.

С 29 апреля 1782 года до 1919 года работала Уфимская Казенная палата.

С 1917 года работал финансовый отдел Правительства Башкирии, затем, до 1922 года — Уфимский губфинотдел, созданный в составе Уфимского губернского революционного комитета.

После упразднения Уфимской губернии и расширения границ Башкирской АССР были созданы восемь кантонов с кантонными финансовыми отделами и 296 волостей с соответствующими финансовыми органами.

До образования Автономной Башкирской Советской Республики 23 февраля 1919 года Валидовским Башревкомом был создан Народный комиссариат финансов.

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 14 июня 1922 года был создан Народный комиссариат финансов.
 
Предшественником министерства финансов РБ было министерство финансов Башкирской АССР, созданное Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 26 марта 1946 года № 6-2/23 в результате преобразования Наркомата финансов Башкирской АССР.

Деятельность 

Министерство финансов РБ обеспечивает реализацию основных направлений финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Республики Башкортостан, составляет бюджет Республики Башкортостан и организует его исполнение, осуществляет финансовый контроль.

Постановлением Правительства РБ от 14.03.2013 N 88 министерство вносит в Правительство Республики Башкортостан проекты законов, нормативных правовых актов Президента Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан и другие документы, по которым требуется решение Правительства Республики Башкортостан, по вопросам, относящимся к финансам, устанавливает порядок исполнения бюджета Республики Башкортостан по расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан.

Министры финансов РБ 
Игтисамова Лира Закуановна с декабря 2018 г.

Субханкулова Рида Тагировна (2013—2018)

Хисматуллина,  Рузалия Сафиулловна (2010—2013) 

Гаскаров Айрат Рафикович (2002—2010)

Хантимеров Фоат Галяутдинович (1994—2002)

Кинзябулатов Юлай Валетдинович (1992—1994)

Насыбуллин Марат Касимович (1990—1992)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130821085859/http://minfinrb.bashkortostan.ru/

Министерства Республики Башкортостан